Поль (Пауль) Давид Густав Дюбуа-Реймон (; ,  — , ) — немецкий . Брат немецкого физиолога Эмиля Генриха Дюбуа-Реймона.

Его дипломная работа была связана с механическим равновесием жидкостей. Его интересы включали теорию Штурма—Лиувилля, интегральные уравнения, вариационное исчисление и ряды Фурье. В 1873 году построил непрерывную функцию, ряд Фурье которой не сходится. Доказал лемму о достаточном условии, гарантирующем, что функция равна нулю почти всюду.

Дюбуа-Реймон также установил, что тригонометрический ряд, сходящийся к непрерывной функции, в каждой точке является рядом Фурье этой функции.

Основные работы Дюбуа-Реймона относятся к математической физике, математическому анализу, теории функций, вариационному исчислению, теории дифференциальных уравнений в частных производных и др. В математическом анализе с его именем связаны признак сходимости рядов и интегрируемости функций и многое другое. Также он независимо перекрыл результаты Дж. Асколи (1843—1896) в теории функций действительного переменного и тригонометрических рядов.

Работал во Фрайбурге, Тюбингене и Берлине.

Племянница — Эме Дюбуа-Реймон (1862—1941) — была замужем за математиком Карлом Рунге.

Литература 
 du Bois-Reymond P. De Aequilibrio Fluidorum (диссертация на соискание степени доктора философии (PhD), 1859).
 du Bois-Reymond P. Die allgemeine Funktionentheorie (1882).
 du Bois-Reymond P. Théorie générale des fonctions (1887).

Примечания

Ссылки 

Похороненные на Старом кладбище церкви Святого Матфея
Члены Баварской академии наук